Netzwerker bezeichnet umgangssprachlich:
Menschen, die intensiv Networking betreiben.
Mitglieder des Netzwerk Berlin, eines Zusammenschlusses von SPD-Bundestagsabgeordneten.